Choate bedeutet in der englischen Sprache so viel wie gut oder wohlgeformt.

Es ist sowohl Familienname als auch Ortsname: 

 Choate (Texas), eine Kleinstadt südlich von Kenedy
 Choate (Wisconsin), eine Ortschaft im Langlade County, Wisconsin
 Choate House (Massachusetts), das Geburtshaus von Rufus Choate in Essex, Massachusetts
 Choate House (New York), der ehemalige Wohnsitz von Dr. George C. S. Choate an der Pace University
 Choate Rosemary Hall, eine universitätsvorbereitende Schule in Wallingford (Connecticut)

Personen:
 Brian A. Choate, US-amerikanischer Wissenschaftler und Autor
 Frederick S. Choate, US-amerikanischer Slawist
 George C. S. Choate, US-amerikanischer Mediziner
 Joseph Choate (1832–1917), US-amerikanischer Jurist und Diplomat
 Joseph H. Choate, Jr., US-amerikanischer Jurist
 Pat Choate, Ökonom und Politiker
 Randy Choate, US-amerikanischer Major League Baseball pitcher
 Rufus Choate (1799–1859), US-amerikanischer Jurist, Senator und Representative aus Massachusetts
 Tim Choate (1954–2004), US-amerikanischer Schauspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Choate Bridge, in Ipswich, Massachusetts, ID-Nr. 72000137
 Choate Cabin, in Indianola, Oklahoma, ID-Nr. 79002019
 Choate Department Store, in Winona, Minnesota, ID-Nr. 76001079
 Choate House (Randallstown), in Randallstown, Maryland, ID-Nr. 89000807